Bim Bam Bum puede referirse a:

 Bim bam bum (1953-1978), teatro de revista chileno dirigido por Buddy Day;
 Bim bam bum (2013), miniserie chilena de la cadena Televisión Nacional de Chile.